Vinot est un nom propre.

Personnes 
  

 Gilbert Julian Vinot (1772–1838), général français du Premier Empire ;
 Jules Honoré Vinot (1835-1885), personnalité de la Commune de Paris ;
 Marthe Vinot (1894-1974), actrice française ;
 Maurice Vinot (1888-1916), acteur français ;
 Maurice Vinot dit Gabriel Germinet (1882-1969), ingénieur et journaliste français, pionnier de la fiction radiophonique.

Autre 
 Vinot & Deguingand, entreprise de construction automobile

Voir aussi 
 Thomas Vinau (né en 1978), poète français

Notes et références 

Homonymie de patronyme